Defender puede referirse a:
 El verbo defender.
 La Clase de Barcos Defender, una patrullera moderna.
 La palabra inglesa para el puesto de defensor en el fútbol y otros deportes.
 Defensor (cómic), personaje ficcional en el Universo Marvel.
 Defender, videojuego aparecido originalmente como arcade en 1980.
 Defender, álbum de Rory Gallagher.
 Land Rover Defender, todoterreno inglés.

Enlaces externos 

 Verbo defender en el diccionario de la RAE.